Двести франков Монтескьё — французская банкнота, эскиз которой разработан 20 августа 1981 года и выпускалась Банком Франции с 7 июля 1982 года, до замены на банкноту двести франков Эйфель.

История 
 
Для банкноты номиналом 200 франков был выбран философ эпохи Просвещения, тема не нова и уже использовалась на банкноте десять франков Вольтер.
 
Банкнота последняя в серии «Известные художники и учёные» выпускаемой Банком Франции и в которую вошли банкноты с портретами Берлиоза, Дебюсси, Кантена де Латура, Делакруа и Паскаля. Серия банкнот посвящена известным людям, которые внесли свой вклад в формирование исторического наследия Франции".
 
Банкнота выпускалась с 1981 по 1994 годы. Банкнота начинает изыматься из обращения с 1 апреля 1998 года и лишена статуса законного платежного средства с 31 марта 2008 года, после чего она уже не может быть обменена на евро.

Описание 
Дизайн банкноты разработан художником Пьереттом Ламбером (был автором банкнот пять франков Пастер и пятьдесят франков Расин) и гравёрами Жаком Жубером и Клодом Дюрреном.

Доминирующий цвет банкноты — зелёный с оттенком коричневого.
 
Аверс: в правой части банкноты изображён философ Монтескьё, портрет создан на основе мраморного бюста работы скульптора Жана-Батиста Лемуана (мэрия Бордо). Слева изображена аллегорическая фигура, Дух законов, одна из главных работ философа эпохи Просвещения. Также две выпуклые точки для облегчения распознавания банкноты слепыми.
 
Реверс: в левой части банкноты изображён философ Монтескьё, рядом с философом статуя Луция Корнелия Суллы, у ног Суллы отрывок из работы «Диалог между Суллой и Eucrates», который представляет собой выдержку из Персидских писем.
 
Водяной знак портрет Монтескье.
 
Размеры банкноты 172 мм х 92 мм.

Литература 
 Musée Carnavalet: L’art du billet. Billets de la Banque de France 1800—2000, Banque de France/Paris-Musées, 2000 — ISBN 978-2879004877
 Claude Fayette, Les billets de la Banque de France et du Trésor (1800—2002), C. Fayette Éd., 2003 — ISBN 978-2951634312
 Tristan Gaston-Breton: Indispensable Billet. Petites et grandes histoires du billet de banque en France, Le Cherche midi, 2007 — ISBN 978-2-7491-0444-7
 M. Kolsky, J. Laurent et A. Dailly: Les Billets de France, 1707—2000, coll. «Histoire du papier-monnaie français», Les éditions du Landit, 2009 — ISBN 978-26079260903

Примечания 

 200
Номиналы во франках
Появились в 1982 году во Франции
1982 год в экономике
Банкноты, вышедшие из обращения в 2008 году
Шарль де Монтескьё